Омото — японский топоним, название и фамилия:

  — новое религиозное движение, возникшее в конце XIX века в Японии
  — гора в Японии на острове Исигаки (префектура Окинава)

Фамилия 
  — гребец
  — актриса озвучивания и диктор
  — японская певица и танцовщица